Huvudartikel: Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Herrarnas super-G vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 hölls i Beaver Creek, USA, den 5 februari 2015 klockan 11:00 lokal tid (19:00 svensk tid). Egentligen skulle tävlingen ha körts den 4 februari, men på grund av dåligt väder flyttades tävlingen fram till den 5:e.

Detta var herrarnas första tävling i mästerskapen. Österrikaren Hannes Reichelt vann.

Resultat
Totalt 66 tävlande från 28 länder deltog i tävlingen. 

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell hemsida

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015